Botta ima više značenja:
 Botta, Bergamo
 Botta, Rovigo
 Botta, Savona